Le comté de Bomi est une subdivision administrative du Libéria ;
 Le xian de Bomi est une subdivision administrative de la région autonome du Tibet en Chine.
 Bomi Rinpoché (1918-2002) est un lama tibétain.

Homonymie de toponyme